Grasberger ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Grasberger (1915–1981), österreichischer Musikwissenschaftler
 Hans Grasberger (1836–1898), österreichischer Schriftsteller und Kunstkritiker
 Renate Grasberger (* 1941), österreichische Kunsthistorikerin und Musikwissenschaftlerin
 Thomas Grasberger (* 1964), deutscher Journalist und Autor
 Walter Grasberger (* 1958), österreichischer Politiker (ÖVP)

Siehe auch:
 Graßberger
 Grasberg (Begriffsklärung)